Jméno a příjmení Miroslav Macháček má více nositelů:

 Miroslav Macháček (1922–1991) – český herec a divadelní režisér, otec Kateřiny
 Miroslav Macháček (fotbalista) (* 1950) – český fotbalista
 Miroslav Macháček (redaktor) (1917–1988) – český redaktor, básník a překladatel ze slovenštiny